Payán kan syfta på:

Colombia 

 Magüi, kommun, Nariño, 
 Payán (ort), Nariño,